Susitna peut désigner :
 La ville de Susitna en Alaska, dans le Borough de Matanuska-Susitna
 La rivière Susitna, en Alaska
 et se retrouve dans le Borough de Matanuska-Susitna